X. Ramszesz (uralkodói nevén Hepermaatré; ? – i. e. 1105) az ókori egyiptomi XX. dinasztia kilencedik fáraója i. e. 1109-től haláláig.

Élete 

Valószínűleg elődje, IX. Ramszesz fia volt. Uralkodásáról keveset tudni. A belső instabilitás, a fáraói hatalom hanyatlása folytatódott, továbbra is történtek sírrablások. Nem tudni, 3 vagy 4 évig uralkodott, de biztosan nem 9 évig, mint korábban feltételezték. Első két évét említi a Torinói 1932+1939 papirusz, a harmadikat pedig egy napló, melyet a Dejr el-Medina-i munkásfalu egyik lakója írt. A napló említést tesz arról is, hogy a munkások a 3. év peret évszaka 3. hónapjának 6., 9., 11., 12., 18., 21. és 24. napján nem dolgoztak, mert félnek a „sivataglakóktól”, azaz líbiai fosztogatóktól, akik be-betörtek Thébába. Ez tükrözi a nyugati Nílus-deltába történő nagy mértékű líbiai bevándorlást, ami ebben az időben zajlott.

X. Ramszesz az utolsó újbirodalmi fáraó, akinek Núbia feletti uralmára bizonyíték van: egy felirat Anibában.

Királyok völgye-beli sírját (KV18) sosem fejezték be, és nem tudni, valaha is idetemették-e. A sírban nem találtak sem maradványokat, sem temetésre utaló nyomokat.

Titulatúra

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 KV18: X. Ramszesz sírja

Fáraók
XX. dinasztia
Az i. e. 12. században született személyek
Az i. e. 1100-as években elhunyt személyek